Europamästerskapet i basket för små länder 1988, officiellt 1988 European Promotion Cup, var den första upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls på Malta och vanns av Island före Irland och Cypern.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida.

1988
Internationella sportevenemang på Malta
1988 i Malta
Basket på Malta
Sportåret 1988